Karpfen steht für:
 Karpfen, eine Fischart
 VBZ Be 4/4 (Karpfen), ehemaliger Triebwagentyp der Strassenbahn Zürich
 Karpfen, ehemaliger deutscher Name der slowakischen Stadt Krupina
 Burg Karpfen, Burg im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, siehe Burg Hohenkarpfen
 Karpfen (Adelsgeschlecht), früheres Adelsgeschlecht auf der Burg Hohenkarpfen